En histoire de France, l’expression les « quatre vieilles » peut désigner :
 les quatre premières contributions directes instituées au début de la Révolution française ;
 les quatre plus anciennes colonies de l’Empire colonial français, aussi appelées Vieilles colonies.